Sciron (mythologie), figuur uit de Griekse mythologie
Sciron (geslacht), geslacht van sluipwespen